Биранд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биранд, Мехмед Али (1941—2013) — турецкий журналист, политический обозреватель и писатель.
 Биранд, Юсуф Иззет (1902—1968) — турецкий военный врач, преподаватель и политик.